Liang kan som auktorsförkortning betyda:

 Ai-Ping Liang
 Chou-Fen Liang
 Ding Ren Liang
 Jun-Hui Liang
 Sung Yun Liang
 Xing-Cai Liang

Robotskapade auktorsförkortningar